Het UEMOA Toernooi 2013 is het zesde toernooi van het UEMOA Toernooi. Het toernooi werd gehouden van 27 oktober tot en met 2 november 2013 in Abidjan, Ivoorkust. Burkina Faso won het toernooi door in de finale Benin te verslaan. In de reguliere speeltijd stond het gelijk waardoor penalty's nodig waren.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 2013
Voetbal in Ivoorkust
UEMOA Toernooi
Sportevenement in Ivoorkust
Sport in Abidjan